BFC Dynamo
 Dynamo Berlin (volley-ball féminin)